Riggins ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Riggins (1942–2015), US-amerikanischer Musiker
 John Riggins (* 1949), US-amerikanischer Footballspieler
 Karriem Riggins (* 1975), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Lloyd Riggins (* 1969), US-amerikanischer Tänzer
 Roger Riggins († 2015), US-amerikanischer Musikkritiker und Autor

Riggins ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Riggins (Idaho)
 Riggins (Mississippi)

Siehe auch:
 Riggin